Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Februar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Dubai